Két Romanov-házból való nagyhercegnőt hívtak így:
 Marija Nyikolajevna Romanova orosz nagyhercegnő (1819–1876), I. Miklós és Alekszandra Fjodorovna cárné leánya, Maximilien de Beauharnais leuchtenbergi herceg felesége.

 Marija Nyikolajevna Romanova orosz nagyhercegnő (1899–1918), II. Miklós orosz cár és Alekszandra Fjodorovna cárné leánya, a bolsevikok kivégezték.